Beatrix Loughran – pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 Eammon Loughran – ex pugile nordirlandese
 Jonathan Loughran – attore statunitense
 Tommy Loughran – pugile statunitense